Dzierzążnia est le nom :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Dzierzążnia, dans le powiat de Płońsk
 du village de Dzierzążnia, chef-lieu de cette gmina